La Cronometro a squadre di ciclismo su strada dei Giochi della V Olimpiade si svolse il 7 luglio 1912 a Stoccolma, in Svezia.

La classifica finale era determinata sommando i tempi dei primi quattro corridori di ogni nazione meglio piazzati nella prova individuale.

Risultati

,  e  non hanno classificato 4 concorrenti.

Collegamenti esterni 
  Cycling at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Road Race, Team su Sports-reference.com

Squadre